Аллея звёзд в Лодзи () — аллея в городе Лодзь, которая находится на  между улицами 6 Августа и Пассажем Рубинштейна. Идею создания аллеи по образцу Голливудской «Аллеи Славы» предложил режиссёр Ян Махульский в 1996 году. Её открытие было посвящено 50-летию Киношколы в Лодзи.

Первая звезда — для актёра Анджея Северина — была вмонтирована 28 мая 1998 года. Проект звезды создал  (). С чётной (восточной) стороны аллеи размещены звёзды режиссёров, операторов, сценаристов, кинокомпозиторов, а с противоположной стороны — звёзды актёров. Также действует капитул Аллеи звёзд в .

По состоянию на январь 2018 года, на аллее установлено 69 звёзд.

Принято решение об установлении в апреле-мае 2015 года двух дополнительных звёзд — создателям фильма «Ида» и сценаристу Аллану Старскому. В связи с этим, израильская ежедневная газета «Израиль сегодня», 19 марта 2015 года отметила, что установка ещё двух «еврейских» звёзд в Лодзи, показывает какой большой вклад евреи внесли и вносят в развитие польского послевоенного кино. По подсчётам издания, после установки этих двух звёзд, количество «еврейских» звёзд в Лодзи превысит 40 штук.

Список установленных звёзд 
Список Звёзд, установленных на аллее Славы в Лодзи.

Примечания

Ссылки 
 .

Списки:Польша
Кинематограф Польши
Появились в 1998 году в Польше
1998 год в кино
Аллеи и площади памяти, славы и звёзд
Достопримечательности Лодзи
География Лодзи